L'épreuve des moins 52 kg femmes en judo des Jeux olympiques d'été de 2020 est organisée le  dans le Nippon budōkan de Tokyo, au Japon.

Résultats

Phase finale

Repêchages

Groupes

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel du Comité international olympique
 Tableaux de résultats sur le site officiel judobase.ijf.org
 Résultats officiels sur olympics.com

Judo aux Jeux olympiques d'été de 2020